Western & Southern Open 2011 — 110-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в американском городе Мейсон и являющегося частью тура ATP в рамках серии Masters 1000 и тура WTA в рамках серии Premier 5.

В 2011 году турнир прошёл с 15 по 21 августа. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, подготовительную к сентябрьскому US Open. Одиночные соревнования также входили в зачёт бонусной US Open Series.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в женском одиночном разряде —  Ким Клейстерс
 в мужском парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан
 в женском парном разряде —  Виктория Азаренко и  Мария Кириленко

US Open Series 

К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP Masters 1000) или 1/8 финала и выше (ATP 250 и ATP 500)

К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Энди Маррей обыграл  Новака Джоковича на отказе соперника, при счёте 6-4, 3-0 в свою пользу.
 Маррей выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович уступил свой 1-й финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Мария Шарапова обыграла  Елену Янкович со счётом 4-6, 7-6(3), 6-3.
 Шарапова выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 24-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступила свой 2-й финал в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Махеш Бхупати /  Леандер Паес обыграли  Ненада Зимонича /  Микаэля Льодра со счётом 7-6(4), 7-6(2).
 Бхупати выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 49-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Паес выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 47-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Ваня Кинг /  Ярослава Шведова обыграли  Натали Грандин /  Владимиру Углиржову со счётом 6-4, 3-6, [11-9].
 Кинг выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шведова выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Western & Southern Open

 Мировой тур ATP 2011 года
 WTA Тур 2011 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер-турниры WTA
 US Open Series 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA  

США
Теннис
Август 2011 года
2011